Burton Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Burton Lake (Michigan)
 Burton Lake (Minnesota)
 Burton Lake (Nebraska)
 Burton Lake (Ohio)

Siehe auch:
 Burton Lake (Antarktika), See im Prinzessin-Elisabeth-Land, Ostantarktika